A 24 115-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Heves vármegyében, a Mátra legmagasabb hegyei között.

Nyomvonala 

A 2408-as útból ágazik ki, annak 27+500-as kilométerszelvénye közelében, nem messze Mátraszentimre és Gyöngyössolymos közigazgatási határától, de mátraszentimrei területen, Galyatető településrészen. Kelet felé indul, majd északkeleti irányba fordul, a neve végig Kodály Zoltán sétány. A Galyatetői Nagyszálló előtti buszfordulóval ér véget. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza 817 méter.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 30.

Jegyzetek 

24115
Mátra